Цей список є списком видів примарових, спостережених на території Нової Зеландії. У фауні Нової Зеландії трапляється 23 види примарових.

Родина Phasmatidae

Acanthoxyla 

 Acanthoxyla fasciata Hutton 1899
 Acanthoxyla geisoveii Kaup 1866
 Acanthoxyla huttoni Salmon 1955
 Acanthoxyla intermedia Salmon 1955
 Acanthoxyla inermis Salmon 1955
 Acanthoxyla prasina Westwood 1859
 Acanthoxyla speciosa Salmon 1955
 Acanthoxyla suteri Hutton 1899

Argosarchus 

 Argosarchus horridus White 1846
 Argosarchus spiniger White 1846

Clitarchus 

 Clitarchus hookeri White 1846
 Clitarchus rakauwhakanekeneke Buckley Myers Bradler 2014
 Clitarchus tepaki Buckley Myers Bradler 2014

Pseudoclitarchus 

 Pseudoclitarchus sentus Salmon 1948

Tepakiphasma 

 Tepakiphasma ngatikuri Buckley Bradler 2010

Родина Diapheromeridae

Asteliaphasma 

 Asteliaphasma jucundum Salmon 1991
 Asteliaphasma naomi Salmon 1991

Micrarchus 

 Micrarchus hystricuelus Westwood 1859

Niveaphasma 

 Niveaphasma annulata Hutton 1898

Spinotectarchus 

 Spinotectarchus acornutus Hutton 1899

Tectarchus 

 Tectarchus huttoni Brunner 1907
 Tectarchus ovobessus Salmon 1954
 Tectarchus salebrosus Hutton 1899
 Tectarchus semilobatus Salmon 1954

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примарові
примарових
примарових